Das Leuchten der Stille bezeichnet:

 Das Leuchten der Stille (Roman), einen Roman von Nicholas Sparks aus dem Jahr 2006
 Das Leuchten der Stille (Film), die Verfilmung dieses Romans aus dem Jahr 2010